Теорема Нэша — Мозера — одно из обобщений теоремы об обратной функции.
Вариант этой теоремы был использован Джоном Форбсом Нэшем при доказательстве теоремы о регулярном вложении.
Из его статьи ясно, что его метод может быть обобщен. 
Юрген Мозер показал, что метод Нэша применим для решения задач о периодических орбитах в небесной механике в теории Колмогорова — Арнольда — Мозера.
На сегодняшний день существует несколько версий формулировки, принадлежащие Громову, Гамильтону, Хермандеру, Мозеру, Сен-Раймонду, Шварцу и Сергерарту.

Одно из доказательств теоремы основано на использовании модифицированного варианта процесса Ньютона нахождения решения уравнения.
Другие подходы, в частности подходы Нэша и Гамильтона, следуют решению обыкновенного дифференциального уравнения в функциональном пространстве.

Идея доказательства 

Этот раздел предназначен только для описания идеи и поэтому намеренно неточен.

Предположим, что  — дифференциальный оператор первого порядка определённый на гладких функциях между векторными пространствами, так что он определяет отображение  для каждого .
Предположим, что при некоторой функции  линеаризация  имеет правый обратный оператор  для любой функции , достаточно близкой к .

Заметим, что композиция  и теряет одну производную то есть отображает  в .
Из этого можно увидеть, что попытки использовать метод Ньютона для нахождения решения  терпят провал.
То есть если   — последовательность функций определяемая итеративно 
 
то из  следует, что , и тогда .
По тем же соображениям, , , и так далее.
Через конечное число шагов итерация должна закончиться, так как она потеряет всякую регулярность, и следующий шаг даже не будет определен.

Для решения этой задачи, Нэш использует сглаживающий оператор  который для данной функции , возвращает гладкую функцию  близкую к исходной, если  велико. 
Затем определяется «сглаженная» итерация Ньютона
 
Этот модифицированный процесс не сталкивается с той же трудностью, что и предыдущая «несглаженная» версия, поскольку это итерация в пространстве гладких функций, которая никогда не теряет регулярности.

При правильно выбранных сглаживающих операторах, эта последовательность действительно сходится к решению ; то есть .

Литература

 

 

 

.

Нэша — Мозера
Топологические векторные пространства
Дифференциальные уравнения